

События 
 4 апреля — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, фактически отменивший провинциальное самоуправление в Австрии.
 18 мая — император Священной Римской империи Иосиф II издал декрет о ведении делопроизводства в Венгрии исключительно на немецком языке.
 30 июня — указ французского правительства открывает доступ иностранным кораблям в гавани французских владений в Вест-Индии.
 27 августа — в Австрии издан закон о введений высоких таможенных пошлин на ввозимые в австрийские земли иностранные товары.
 Парижский мир Англии с Голландией. К Англии перешёл Негапатам. Англичане получили свободу плавания в водах Индонезии.
 Кабинет тори Питта провёл закон о подчинении Ост-Индской компании Контрольному совету из 6 членов, назначенных королём. Председатель Совета входил в кабинет министров.
 Акт английского парламента об управлении Индией.
 Регентом Дании стал кронпринц Фредерик. Отставка Гульдберга. Во главе партии реформ встали граф Андреас Петер Бернсторф (племянник Бернсторфа Старшего), братья Ревентловы, Кольбернсон.
 Штатгальтер Вильгельм V покинул Голландию.
 Октябрь-ноябрь — Крестьянское восстание в Трансильвании против Габсбургов во главе с Хорием, Клошкой и Кришаном. Быстро подавлено.
 На Кавказе основана крепость Владикавказ, позже ставшая одноимённым городом.
 Впервые в русские города явились киргизские посланцы Абдуррахман и Ширгази от Атеке.
 Мир Англии с Майсуром на основе статус-кво.
 В Кантон пришёл первый корабль из США.
 По приказу императора уничтожен монастырь Цзюлиньшань.
 Конгресс отверг предложение Джефферсона запретить рабство на всех присоединяемых к США территориях.
 Г. И. Шелехов положил начало постоянным поселениям русских на Аляске.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1784 году
 28 января — Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин, английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1852−1855 годах, один из инициаторов Крымской войны (ум. 1860).
 20 февраля — Питер Вильгельм Генрих Хоссбах — немецкий протестантский богослов (ум. 1846).
 9 апреля — Рафаэль Риего-и-Нуньес, испанский генерал и политический деятель (ум. 1823).
 22 июля — Фридрих-Вильгельм Бессель, немецкий математик и астроном.
 27 июля — Денис Давыдов, русский поэт, герой Отечественной войны 1812 г.
 8 ноября — Теодор Нарбутт, литовский историк, исследователь мифологии.
 15 ноября— Жером Бонапарт младший брат Наполеона I Бонапарта (ум. 1860).
 17 ноября — Мелетий (Леонтович), архиепископ, святой Русской православной церкви.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1784 году
 20 марта — Петрос Капанци, армянский поэт и композитор.
 1 июля — Вильгельм Фридеман Бах, немецкий композитор, сын И. С. Баха.
 4 сентября — Цезарь Франсуа Кассини, французский астроном и геодезист.

См. также

Примечания